Stjepić ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Stjepić (* 1980), bosnischer Tennisspieler
 Zivojin Stjepić (1967 –), serbischer Religionsminister 2001–2004